Ukaz je lahko:

 povelje - v vojaškem izrazoslovju ustni ali pisni ukaz za izvršitev neke naloge,
 ukaz (računalništvo) - je navodilo programu v računalništvu